Die nachfolgenden Tabellen enthalten eine Auswahl von Asteroiden, die Planeten als Trojaner begleiten. Die in der ersten Spalte aufgeführten Ziffern geben die Reihenfolge ihrer Nummerierung durch das Minor Planet Center an, dienen als Identifikationsnummer und gelten als Bestandteil des Namens.

Venus-Trojaner 

|}

Erd-Trojaner 

|}

Mars-Trojaner 

|}

Jupiter-Trojaner 

|}

Uranus-Trojaner 

|}

Neptun-Trojaner 

|}

Weblinks 
 Liste der Mars-Trojaner
 Liste der Jupiter-Trojaner
 Liste der Neptun-Trojaner

!
Trojaner